In Flight ("in volo" in lingua inglese) può riferirsi a:

In Flight – album di Alvin Lee del 1974
In Flight – album di George Benson del 1977
In Flight – album di Linda Perry del 1996